PRP é uma sigla que se pode referir a:
 Plasma rico em plaquetas - técnica de manipulação e transformação do sangue que tem por intuito regenerar de forma acelerada as lesões de tecidos musculares, tendões e cartilagens. Também é amplamente utilizada em cirurgias orais
 Partido de Representação Popular - antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano Progressista - partido político brasileiro
 Partido Republicano Paulista -  partido político brasileiro
 Partido Republicano Português - partido político português
 Prevenção Rodoviária Portuguesa - associação portuguesa
 Partido Revolucionário do Proletariado - partido político português 

Desambiguação